White Girl ist der Titel folgender Filme:

 White Girl (2008), britischer Fernsehfilm von Hettie MacDonald
 White Girl (2016), US-amerikanischer Film von Elizabeth Wood